Братство камня (роман Гранже) (Le concile de pierre) — книга Жана-Кристофа Гранже, опубликованная в 2000 г.
 Братство камня (фильм) — фильм Гийома Никлу, снятый в 2006 г. по роману Гранже.
 Братство Камня (роман Морелла) (Fraternity of the Stone) — книга Дэвида Моррелла, опубликованная в 1985 г.